Cover ou covers pode-se referir a:

Cover (filme) - um filme de 2007 dirigido por Bill Duke.
Versão cover - uma regravação de uma canção previamente gravada.
Banda cover - um grupo musical que toca apenas músicas covers.
Covers (álbum) - um álbum cover de 2007 da banda Placebo

Desambiguações de música